Nellestein (Amsterdam), buurt in Amsterdam Zuidoost.
Nellestein (bejaardentehuis), een bejaardentehuis in deze buurt.
Nellestein (waterschap), polder en waterschap in de gemeente Abcoude.
Nellestein, buurtschap in de gemeente De Ronde Venen
Nellesteinbrug, ophaalbrug over de Winkel
Nellestein (Maarn), landgoed bij Maarn.
Graftombe van Nellesteyn, graftombe in Leersum.
Johan van Nellesteyn (1617-1677), burgemeester van Utrecht.